Trehörn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Trehörn (Blackstads socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (28,7 ha)
Trehörn (Odensvi socken, Småland), sjö i Kinda kommun,  (28 ha)
Trehörn (Ukna socken, Småland), sjö i Västerviks kommun och Åtvidabergs kommun,  (43 ha)
Trehörn (Tjärstads socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun,  (14,5 ha)
Trehörn (Västra Eneby socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun,  (14,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn